Akita se poate referi la:

 Prefectura Akita, o diviziune administrativă în Japonia
 Municipiul Akita, o localitate în Japonia, capitala prefecturii Akita
 Akita Inu, o rasă de câini
 Asteroidul 8182 Akita, un corp ceresc din centura principală